TRC (Formaty plików komputerowych)
 TRC (zespół muzyczny)